Стиль () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав кантона Мольсем (округ Мольсем).

Площадь коммуны — 23,2 км², население — 1637 человек (2006) с тенденцией к росту: 1830 человек (2013), плотность населения — 78,9 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1751 человек, в 2012 году — 1790 человек, а в 2013-м — 1830 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1155 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 837 были экономически активными, 318 — неактивными (показатель активности 72,5 %, в 1999 году — 69,9 %). Из 837 активных трудоспособных жителей работали 808 человек (426 мужчин и 382 женщины), 29 числились безработными (13 мужчин и 16 женщин). Среди 318 трудоспособных неактивных граждан 102 были учениками либо студентами, 96 — пенсионерами, а ещё 120 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки